

Anno 
 1503 – (MDIII in numeri romani) è un anno del XVI secolo. 
 1503 a.C.

Matematica 
 1503 (numero) – numero naturale.

Astronomia 
 1503 Kuopio – asteroide della fascia principale del sistema solare.